Blăgești (Bacău) ;
 Blăgești (Vaslui) ;